Krakovany (okres Kolín), een gemeente in Tsjechië
 Krakovany (okres Piešťany), een gemeente in Slowakije